В соревнованиях по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2012 смогли принять участие 128 спортсменов, которые соревновались за 4 комплекта наград. Каждая страна могла быть представлена не более чем одной командой и тремя спортсменами в индивидуальных соревнованиях или одним спортсменом в индивидуальных соревнованиях.

Распределение квот 
Квоты были распределены согласно этим схемам:
 Командные соревнования

 Индивидуальные соревнования

Мировой командный квалификационный турнир пройдёт после чемпионата мира и континентальных квалификационных турниров. Если по его итогам место в командных соревнованиях получит страна, ранее получившая одну индивидуальную квоту, то эта квота будет перераспределена на мировой индивидуальном квалификационном турнире.

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012